Pablo García puede referirse a las siguientes personas:

 Pablo Gabriel García Pérez (n.1977), futbolista uruguayo.
 Pablo García Baena (1923-2018), poeta español, perteneciente al Grupo Cántico.
 Pablo García Casado (n.1972), poeta español.
 Pablo García Colmenares (n.1953), historiador español.
 Pablo García Fernández (n.1976), músico español, guitarrista de la banda WarCry.
 Pablo García Montilla (1824-1895), político mexicano, primer gobernador del estado de Campeche.
 Pablo García Silva (n.1970), economista chileno.
 Pablo Javier García Lafluf (n.1999), futbolista uruguayo.